Georg Stücklen ist der Name folgender Personen:

* Georg Stücklen (Politiker, 1875) (1875–1956), deutscher Politiker (CSU), MdL Bayern 
 Georg Stücklen (Politiker, 1890) (1890–1974), deutscher Politiker (SPD), MdA Berlin